Кобылья голова (значения) (также Кобылья Голова):

Топоним 
 Кобылья Голова — полуостров на байкальском острове Ольхон.
 Кобылья Голова — гора на Среднем Урале.
 Кобылья Голова — глыбовые скалы на Урале.

В культуре 
 Кобылья голова — украинская народная сказка.

См. также 
 Кобылья
 Кобылья Снова
 Конская голова